Alcides (mitologia)  ou Héracles — heroi da mitologia grega
 Alcides (gênero) — gênero de mariposa, ou traça

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de mitologia